Příjmení Demir nosí více významných osobností:

 Mahmut Demir (* 1970) – turecký zápasník – volnostylař
 Muhammet Demir (* 1992) – turecký fotbalový útočník
 Nilüfer Demir (* 1986) – turecká fotoreportérka a fotografka
 Yusuf Demir (* 2003) – rakouský profesionální fotbalista